Dirty Tricks ist der Titel von
 Dirty Tricks (1980), US-amerikanische Krimikomödie von Alvin Rakoff
 Dirty Tricks (1992), US-amerikanisches Filmdrama von Michael Lindsay-Hogg
 Dirty Tricks (Band), ehemalige britische Hard-Rock-Band